Алекса́ндр Бата́лин: Баталин, Александр Ефимович (1787—1846) — стихотворец.
 Баталин, Александр Петрович (1905—1980) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Баталин, Александр Сергеевич (род. 1946) — председатель правления АО «Завод „Фиолент“», Герой Украины.
 Баталин, Александр Фёдорович (1847—1896) — русский ботаник и педагог.